HMS „Suffolk” – nazwa noszona przez sześć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od hrabstwa Suffolk w Anglii:

 Pierwszy „Suffolk” był 70-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (third rate) zwodowanym w 1680 i zniszczonym w 1765.
 Drugi „Suffolk” był 30-działowym okrętem transportowym zakupionym w 1694 i sprzedanym w 1713.
 Trzeci „Suffolk” był 74-działowym okrętem liniowym] trzeciej klasy (third rate) zwodowanym w 1765 i zniszczonym w 1803.
 Czwarty „Suffolk” był okrętem więziennym, zwodowanym w 1775 jako 74-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) o nazwie „Sultan”, przekształconym w okręt więzienny w 1797, przemianowanym na „Suffolk” w 1805 i zniszczonym w 1816.
 Piąty „Suffolk” był krążownikiem pancernym typu Monmouth, zwodowanym w 1903 i sprzedanym w 1920. 
 Szósty „Suffolk” był krążownikiem ciężkim typu County, zwodowanym w 1926 i złomowanym w 1948.

Suffolk